La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  bataillon du génie
  bataillon de parachutistes algériens
  autonome de tirailleurs sénégalais
  de volontaires de Paris
  de volontaires des réserves